Межозёрный — название населённых пунктов в России:

 Межозёрный — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Межозёрный — рабочий посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Межозёрный — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.

См. также 
 Межозёрная
 Межозёрное
 Заозёрное
 Озёрное